A Pompadour-papagáj vagy gesztenyevörös pézsmapapagáj (Prosopeia tabuensis) a madarak osztályának a papagájalakúak (Psittaciformes) rendjéhez, ezen belül a szakállaspapagáj-félék (Psittaculiae) családjához tartozó faj.

Előfordulása 
Tonga területén és a Fidzsi-szigetekhez tartozó Vanua Levu és Taveuni szigetén honos. Trópusi és szubtrópusi erdők lakója.

Alfajai 
Pompadour-papagáj (Prosopeia tabuensis tabuensis)
vanua-levui Pompadour-papagáj (Prosopeia tabuensis atrogularis)
koroi Pompadour-papagáj (Prosopeia tabuensis koroensis)
fényesszárnyú álarcospapagáj (Prosopeia tabuensis splendens)
taveuni Pompadour-papagáj (Prosopeia tabuensis taviunensis)

Megjelenése 
Testhossza 45 centiméter.

Források

Külső hivatkozások 
Képek az interneten a fajról

Prosopeia
Madárfajok
A Fidzsi-szigetek endemikus madarai
Tonga madarai
Az óceániai ökozóna élővilága